Sezon (1980) był 36. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1980 i trwały do 19 października 1980. Tytułu nie obroniła drużyna Viking FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół IK Start.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1980 w piłce nożnej
1980 w Norwegii